Angelucci ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Angelucci (* 1854–1933), italienischer Augenarzt
 Antonio Angelucci (* 1944), italienischer Unternehmer und Politiker
 Gianfranco Angelucci (* ?), italienischer Filmregisseur
 Gilberto Angelucci (* 1967), venezolanischer Fußballtorhüter und -trainer
 Jonathan Angelucci (* 1975), australischer Fußballspieler
 Leandra Cominazzini Angelucci (1890–1981), italienische Malerin, Gobelingestalterin, Keramikerin und Dichterin
 Nicola Angelucci (* 1979), italienischer Jazzmusiker
 Umberto Angelucci (* ?), italienischer Filmregisseur und Regieassistent